

Persone
 Davide Cabassi (1976) – pianista italiano
 Sandro Cabassi, propr. Alessandro Cabassi, nome di battaglia "Franco" (1925-1944) – partigiano italiano

Altro
 Stadio Sandro Cabassi – impianto sportivo della città di Carpi, provincia di Modena